Het Nederlands kampioenschap dammen van 1937 telde 12 deelnemers. Reinier Cornelis Keller won het kampioenschap met 16 punten. Hiermee behaalde hij zijn vierde nationale titel.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1937